Уи́ла () — один из департаментов Колумбии.
Располагается на юго-западе страны. Административный центр — город Нейва.

В пределах департамента находится самый высокий вулкан в Колумбии, Невадо-дель-Уила, а также водопады Бордонес и Мортиньос.

Административное деление 
Департамент Уила состоит из 4 субрегиона, которые делятся на 37 муниципалитетов:

Субрегионы

Муниципалитеты

Литература

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Уила

Департаменты Колумбии